Das Mixed der French Open 1976 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Fiorella Bonicelli und Thomaz Koch.

Setzliste 
unbekannt

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw der French Open auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
1976